Robert Francis Prevost, OSA (né le  à Chicago) est un archevêque catholique américain. Membre de l'Ordre de Saint Augustin, il est envoyé au Pérou entre 1985 et 1998, puis prend des responsabilités à la maison-mère de son ordre à Rome de 2001 à 2013. Il est alors nommé évêque du diocèse de Chiclayo. Le , il est nommé pour succéder au cardinal Ouellet à la tête du Dicastère pour les évêques et prendra ses fonctions le 12 avril 2023.

Biographie

Origines et enfance 
Robert Francis Prevost est né le  à Chicago d'un père français et d'une mère italienne. Il termine ses études secondaires au petit séminaire de l'Ordre de Saint-Augustin en 1973. Prevost obtient ensuite en 1977 un bachelor en mathématiques à l'Université Villanova (près de Philadelphie). Il rejoint les Augustins le , prononce ses premiers vœux le  et fait profession solennelle le . L'année suivante, il obtient une licence en théologie de la Catholic Theological Union de Chicago.

Prêtre 
Prevost est ordonné prêtre pour l'Ordre de Saint-Augustin le  à Rome. Il y prépare une licence en droit canonique à l'Université pontificale Saint-Thomas-d'Aquin à Rome qu'il obtient en 1984. Prevost est alors envoyé en mission avec les Augustins au Pérou et devient chancelier de la prélature territoriale de Chulucanas jusqu'en 1986. En 1987, il soutient une thèse de droit canon sur le rôle du prieur dans son Ordre.

De 1987 à 1988, il est rappelé aux États-Unis comme promoteur des vocations et directeur des missions pour la province augustine de Chicago. Il retourne ensuite au Pérou, passant les dix années suivantes à diriger le séminaire des Augustins de Trujillo et à enseigner le droit canonique au séminaire diocésain, où il fut également préfet des études. Il est également juge au tribunal ecclésiastique régional et membre du Collège des consulteurs de Trujillo. Il a également dirigé une quasi-paroisse à la périphérie pauvre de la ville.

Responsabilités dans l'Ordre 
En 1998, Prevost est élu provincial de la province augustine Notre-Dame-du-Bon-Conseil (qui couvre le Midwest américain) et retourne donc à Chicago pour prendre ce poste le .

En 2000, Prevost autorise James Ray, un prêtre alors accusé d'abus sur mineurs et sous le coup d'une restriction pastorale depuis 1991, à résider au prieuré Saint-Jean-Stone de Chicago, malgré sa proximité avec un lycée catholique sans que les responsables du lycée soient informés. Pendant son séjour, Ray était suivi par un contrôleur. Il est déplacé vers une autre résidence en 2002 lorsque les règles ecclésiastiques se durcissent à l'égard des prêtres accusés d'abus sur mineurs. En 2001, Prevost est élu prieur général des Augustins pour un mandat de six ans, renouvelé en 2007. Son élection en vingt minutes est l'une des plus rapides de l'histoire de l'Ordre. De 2013 à 2014, Prevost est directeur des études du prieuré Saint-Augustin de Chicago, ainsi que premier conseiller et vicaire provincial.

Évêque de Chiclayo 
Le , le pape François le nomme administrateur apostolique du diocèse de Chiclayo et évêque titulaire de Sufar. Installé le , il reçoit la consécration épiscopale le  des mains du nonce apostolique au Pérou, James P. Green. Le , il est nommé évêque de Chiclayo. Le , Prévost est nommé membre de la Congrégation pour le clergé.

Du  au , il est administrateur apostolique du diocèse de Callao (Pérou). Le , François le nomme membre du dicastère pour les évêques.

Au sein de la Conférence épiscopale du Pérou, Prevost est second vice-président, siégeant au conseil permanent, de 2018 à 2023. En 2019, il est élu président de la commission Éducation et Culture. Le , Prevost est reçu en audience privée par le pape François, ce qui alimente les spéculations sur une nouvelle affectation, à Chicago ou à Rome.

Dicastère pour les évêques 
Le , François le nommé préfet du Dicastère pour les évêques et président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine, avec le titre d'archevêque-évêque émérite de Chiclayo. Il remplace à ces fonctions le cardinal Marc Ouellet, atteint par la limite d'âge et visé par des plaintes pour agression sexuelle. Sa prise de fonction est prévue le 12 avril.

Notes et références

Liens externes 

 

Prêtre catholique américain
Étudiant de l'université pontificale Saint-Thomas-d'Aquin
Étudiant de l'université Villanova
Naissance en 1955